Loch nan Gabhar ist der Name folgender Seen:

 Loch nan Gabhar (Islay), ein See auf der Hebrideninsel Islay
 Loch nan Gabhar (Highland), ein See in den schottischen Highlands